Wahlkreis Frankenthal steht für:

 Wahlkreis Frankenthal (Pfalz), Landtagswahlkreis in Rheinland-Pfalz
 Bundestagswahlkreis Frankenthal, Bundestagswahlkreis in Rheinland-Pfalz